Serow peut faire référence à :
 les Serows (), genre de mammifères ;
 , ville iranienne ;
  (né en 1974), aspirant astronaute russe ;
  (1963-1986), sauteur à ski soviétique.

Voir aussi